Barnes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Reid Barnes
 Edward Barnes
 Jeffrey K. Barnes
 Matthew J.C. Barnes
 Richard W. Barnes
 William Barnes